A Sveta Gora-hegy lehet:

Sveta Gora, hegy Bulgáriában, Veliko Tarnovo városnál
Sveta Gora hegy Szlovéniában,  Nova Gorica városnál
Sveta Gora lehet a görög Athosz-hegy neve is szláv nyelveken.